Schirokauer ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Schirokauer (1880–1934), deutscher Schriftsteller, Drehbuchautor und Filmregisseur
 Auguste Schirokauer-Pünkösdy (1890–1967), österreichische Schauspielerin
 Arno Schirokauer (Arnold „Arno“ Fritz Kurt Schirokauer; 1899–1954), deutscher Schriftsteller und Germanist